Andrzej Melak (ur. 1944) – polski działacz społeczny i samorządowiec, prezes Komitetu Katyńskiego, poseł na Sejm VIII kadencji
 Marian Melak (1907–1944) – polski działacz komunistyczny, dowódca Garnizonu Drewnica Armii Ludowej 
 Stefan Melak (1946–2010) – polski dziennikarz, działacz opozycyjny okresu PRL, przewodniczący Komitetu Katyńskiego